Der Name Frostbite (vom Englischen frostbite für „Erfrierung“) steht für:

 Frostbite (Album) – ein Album des isländischen Musikers Hilmar Örn Hilmarsson in Zusammenarbeit mit Einar Örn Benediktsson von 1993
 Frostbite-Engine – eine Spiel-Engine von Digital Illusions CE
 Operation Frostbite – ein US-Marine-Manöver; 1946 angeführt von dem Flugzeugträger USS Midway (CVB-41), das in der Davisstraße zwischen Labrador und Grönland stattfand